Абед () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абед, Бенаисса (род. 1964) — алжирский боксёр.
 Абед, Родриго (род. 1970 или 1972) — мексиканский актёр и сценарист.
 Абед, Фазле Хасан (1936—2019) — бангладешский социальный работник. См. также 
 Наваф аль-Абед (род. 1990) — саудовский футболист, нападающий.
 Абид (имя)